

Geografia

Austria 
 Sankt Pankraz – comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)

Italia 
 Sankt Pankraz – nome tedesco di San Pancrazio, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Pagine correlate 
 San Pancrazio (disambigua) – pagina di disambiguazione